POV est un sigle qui peut signifier :
 produit organique volatil ;
  (voir ), notamment :
 POV  (pour ), terme anglais pour « caméra subjective »,
 Point of View Graphics, une marque de la société Point of View Graphics ;
 , voir POV-Ray ;
 POV, un album du groupe de rock Utopia sorti en 1985 ;
 , une  série télévisée ;
 , le Parlement du Victoria, en Australie.